Евге́ний Юшма́нов:
 Юшманов, Евгений Евгеньевич (1932—2008) — советский и российский физик-ядерщик.
 Юшманов, Евгений Иванович (1938—2019) — советский хоккеист с мячом.